|}
Die Bahnstrecke Bischkek–Balyktschy liegt in Kirgisistan.

Technische Parameter 
Die Bahnstrecke wurde in der russische Spurweite von 1520 mm errichtet. Sie ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Eigentümer und Betreiber der Strecke ist die kirgisische Staatsbahn Kyrgys Temir Dscholu.

Streckenführung 

Die Strecke führt auf einer Länge von etwa 168 km von Bischkek nach Osten über Kant, Tokmok und Kemin nach Balyktschy am westlichen Ende des Yssykköl-Sees. Von Tokmok nach Osten bis Kemin führt die Strecke südlich parallel zur Nationalstraße A 365 und dem Fluss Tschüi, der hier die Grenze zu Kasachstan bildet. Dann folgt sie – wie auch die A 365 – dem Tschui, wie er sich auf einer Strecke von rund 60 km erst nach Südosten, dann nach Südwesten und schließlich noch einmal nach Südsüdosten durch die enge Boom-Schlucht und die beiden Gebirgsketten des Kirgisischen Alatau () und des Kungej-Alatau () windet, bis sie zuletzt auf den letzten 30 km nach Balyktschy wieder ostwärts verläuft.

Geschichte 
1931 wurde der Abschnitt von Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, nach Kant eröffnet. Der Abschnitt von Kant nach Kemin (damals: Bystrowka) folgte 1942. Erst 1950 wurde der letzte Abschnitt bis nach Balyktschy (damals: Rybatschje) fertiggestellt. Der Bahnhof von Balyktschy trägt immer noch die Bezeichnung „Рыбачье“ (Rybatschje).

Betrieb 
Ein Personenzug von Bischkek nach Balyktschy verkehrt dreimal pro Woche. In der Badesaison von Mitte Juli bis Ende August verkehrt er täglich – am frühen Morgen nach Balyktschy und am Nachmittag zurück nach Bischkek. Ein weiterer Zug verkehrt täglich von Bischkek nach Kant und Tokmok (morgens) und nachmittags zurück nach Bischkek.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kirgisistan
Verkehr (Bischkek)
Gebiet Tschüi
Gebiet Yssykköl